Прімейра-ліга 2021—2022 () — 88-ий сезон португальської Прімейра-Ліги.

{| class="wikitable" style="margin: 0 auto; width: 20%;"
|-
! Чемпіон Португалії 2021/2022
|-
|align=center|
|-
|align=center|ЧемпіонПорту30-ий титул'|}

 Телетрансляції 
У Португалії всі матчі транслюються по каналу Sport TV, за винятком домашніх ігор Бенфіки, які транслює власний канал клубу Benfica TV. Також RTP Internacional обов'язково транслює центральний матч туру.

У Бразилії чемпіонат транслюється по комерційному каналу ESPN Brasil, це субліцензія від BandSports''. Канали показують основні ігри кожного туру.

В Україні чемпіонат транслюється телеканалами Sport 1/2.

Зміни порівняно з попереднім сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Команди та стадіони

Представницво за регіонами

Турнірна таблиця

Результати матчів

Лідери чемпіонату

Статистика

Найкращі бомбардири

Хет-трики 

Примітки
(H) – Вдома(A) – В гостях

Плей-оф 

|}

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт чемпіонату 
 Прімейра-ліга на soccerway 

2022
Португалія
Португалія
2021 у португальському спорті
2022 у португальському спорті